Аксопилко има више значења:

 Аксопилко (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аксопилко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аксопилко, Халтитла (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику